Coppa Intercontinentale 1980 – edizione del torneo di calcio
Coppa Intercontinentale 1980 – edizione del torneo di pallacanestro